Mit Identitätssatz wird bezeichnet:

 der Identitätssatz für holomorphe Funktionen in der Funktionentheorie
 das Identitätsprinzip in der Logik, siehe Identität (Logik)